Le Tronquay, commune française du Calvados ;
 Le Tronquay, commune française de l'Eure.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France